Франция принимала участие на «Евровидении 1958», проходившем в  Хилверсюме, Нидерланды, 12 марта 1958 года. На конкурсе страну представлял Андре Клаво с песней «Dors, mon amour». В этом году страна заняла первое место, набрав 27 баллов. Комментатором конкурса от Франции стал Пьер Черния (RTF). Глашатаем от страны выступил Арман Лану.

Клаво выступил в сопровождении оркестра под руководством Франка Пурселя.

На тот момент Андре Клаво считался самым пожилым участником конкурса за все года проведения.

Национальный отбор 
7 февраля 1958 года состоялся финал национального отбора в Gaumont Film Studios в Нёйи-сюр-Сен. Ведущей отбора стала Марианна Лекен. На выбор жюри были представлены 5 композиций, а Андре Клаво был отобран внутренним образом.

Страны, отдавшие баллы Франции 
Жюри каждой страны из десяти человек распределяло 10 баллов между понравившимися песнями

Нидерланды были единственной страной, которая не дала ни одного балла победителю.

Страны, получившие баллы от Франции

Примечания 

Страны на «Евровидении-1958»